SMS Bayern (1878) - pantserschip
 SMS Bayern (1915) - slagschip